Tenisový turnaj ATP PTT Thailand Open 2012 se konal ve dnech 22. až 30. září v thajském hlavním městě Bangkoku. Hrálo se v hale Impact Arena na dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250. Odměny činily 608 500 USD.

Obhájce singlového titulu Andy Murray na turnaji nestartoval. Soutěž dvouhry ve francouzském finále vyhrál druhý nasazený Richard Gasquet, když porazil turnajovou čtyřku Gillese Simona po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. Ve čtyřhře zvítězila tchajwansko-thajská dvojice Lu Jan-sun a Danai Udomčoke, startující na divokou kartu, po finálové výhře nad čtvrtým nasazeným americko-australským párem Eric Butorac a Paul Hanley 6–3 a 6–4.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli v úvodním kole volný los.
  Janko Tipsarević (semifinále)
  Richard Gasquet (vítěz)
  Milos Raonic (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (finále)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Jarkko Nieminen (semifinále)
  Bernard Tomic (čtvrtfinále)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Marco Chiudinelli
  Peerakiat Siriluethaiwattana
  Danai Udomčoke

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Kevin Anderson
  Hiroki Morija
  Júiči Sugita
  Yang Tsung-hua

 Odhlášení 
z dvouhry
  Jérémy Chardy
  Blaž Kavčič
  Michail Kukuškin

 Skrečování 
z dvouhry
  Júiči Sugita (poranění pravého hlezna)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Leander Paes /  Horia Tecău (semifinále)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Paul Hanley ''(finále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Thailand Open (ATP)